Ta Ling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tian'anhou Daling, berg, Hainan, 
 Daxiang Ling, bergskedja, Sichuan, 
 Da Ling (kulle i Kina, Hainan, lat 18,45, long 108,97), 

Robotskapade Kinaförgreningar